Bassaces (; ;  538-542) foi um nobre e general de origem armênia que possivelmente pertenceu a família Mamicônio. Esteve envolvido na conspiração que provocou a morte do oficial bizantino Acácio e posteriormente participou na delegação ao xá sassânida  .

Biografia 

Bassaces foi registrado como genro de João, um oficial aparentado com os arsácidas armênios, e cunhado dos oficiais Artabanes e João. Era o pai dum Gregório e Christian Settipani, com base numa carta do católico de todos os armênios , considera-o como pai de .

Em 538/539, Artabanes participou em uma conspiração armênia contra Acácio, o procônsul da , cujos pesados impostos e comportamento cruel causaram grande ressentimento. O próprio Artabanes matou Acádio. Logo depois, na batalha entre os rebeldes e o exército bizantino em Enócalo, o general Sitas, enviado por Justiniano  para sufocar a rebelião, foi morto, quiçá por Artabanes. O pai de Artabanes e Bassaces tentaram negociar um trégua com o sucessor de Sitas, Buzes, mas o primeiro foi morto pelo oficial.

Como resposta ao evento, Bassaces participou duma delegação ao xá sassânida   na qual solicitou refúgio aos conspiradores. Atravessando para o território persa, nos anos seguintes eles participariam das campanhas de Cosroes I contra os bizantinos. Em 542, contudo, Bassaces e outros armênios que partiram à Pérsia receberam salvo-conduto imperial e dirigiram-se a Constantinopla. Procópio de Cesareia, em seu registro sobre o período, relata que Bassaces era um homem de ação.

Bibliografia 

 

 

Família Mamicônio
Armênios do século VI
Rebeldes do Império Bizantino do século VI